est la formule brute de plusieurs isomères.

 Acide aminé
 leucodopachrome, numéro CAS , racémique
 L-leucodopachrome, numéro CAS 
 dopaquinone, numéro CAS , racémique
 L-dopaquinone, numéro CAS 
 acide salicylurique, numéro CAS